Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
 Aalborg Universitetsbibliotek